Название «Прикарпатье» может относиться к следующим футбольным клубам:
 «Прикарпатье» — название клуба «Спартак» (Ивано-Франковск) в 1981—2003.
 «Прикарпатье-2» — фарм-клуб этой команды, существовавший в 1998—2001.
 «Прикарпатье» — клуб из Ивано-Франковска, существовавший в 2004—2012 годах, до 2007 называвшийся «Факел».
 «Прикарпатье» — клуб из Ивано-Франковска, основанный в 1998 году, до 2016 года называвшийся «Тепловик», а в 2016—2017 — «Тепловик-Прикарпатье».
 «Прикарпатье» — название футбольного клуба «Калуш» из одноимённого города в 2003—2004.